Râul Sărmaș se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă din România

 Sărmaș - afluent al râului Mureș
 Sărmaș - afluent al râului Zalău